Bizier ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Bizier (* 1984), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer in Deutschland
 Kevin Bizier (* 1984), kanadischer Boxer